Педяш — фамилия:

 Педяш, Василий Тимофеевич (1800—1866) — полковник, Георгиевский кавалер (№ 5666; 1 декабря 1838).
 Педяш, Яков Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 8432; 26 ноября 1850.